Fredrik Lindström kan avse:
Fredrik Olaus Lindström (1847–1919), konstnär och arkitekt
 Fredrik Lindström (född 1963), svensk språkvetare och komiker
 Fredrik Lindström (teolog) (född 1953), teolog och författare
Fredrik Lindström (statsvetare) (född 1965), statsvetare och författare
 Fredrik Lindström (matematiker) (född 1969), matematiker och statistiker
Fredrik Lindström (skidskytt) (född 1989), svensk skidskytt